Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1986 se dispute du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Rinaldi, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986
Houston
Tennis aux États-Unis en 1986
Tennis en mai 1986